Лори се може односити на:
 Лори (планина)
 Лори (Мисури)
 Лори (папагај), врста папагаја
 Лори (полумајмун), врста полумајмуна
 Лори (вагон), врста ниског, отвореног вагона-вагонет
 Лори (марз), покрајина у Јерменији
 Хју Лори, глумац
 Крис Лори, боб возач